Seleucië aan de Tigris
Seleucia aan de Zeugma, ook genoemd Seleucia aan de Eufraat
Seleucia ad Eulaios, beter bekend als Susa in Perzië
Seleucopolis, ook genoemd Seleucia ad Belum
Seleucië (Pamfylië)
Seleucia Pieria, nabij Antiochië
Seleucia Samulias
Seleucia Sidera
Seleucië (Susiana)

Overig
Seleucia (geslacht), een geslacht van vlinders